Андрей Каристский (ум. ок. 217 г. до н.э.) — врач школы «догматиков», т. е. последователей александрийских врачей Герофила и Эрасистрата. Один из наиболее известных представителей эпохи «после Герофила».

Биография 
По мнению историка медицины Д. А. Балалыкина, различные прозвища, упоминаемые в источниках, такие, как «Андрей из Кариста», «Андрей — последователь Герофила», «Андрей — сын Хрисарея», «Андрей Александрийский», в действительности,  принадлежали одному историческому лицу. 

Как считает , специалист по истории медицины из США, в пользу данной версии говорит сразу несколько факторов. Во-первых, в античной медицинской литературе сравнительно редко встречаются упоминания о врачах по имени Андрей. Ещё более редким можно считать занятие врачом — последователем Герофила должности при дворе Птолемеев, как, впрочем, и сочетание в античном лейб-медике талантов учёного и писателя.

Отцом Андрея, предположительно, был Хрисарей из города Кариста, расположенного на острове Эвбея. Сам Андрей служил врачом при дворе Птолемея IV и, согласно одному из источников, «был убит в присутствии своего государя незадолго до битвы при Рафии (217 г. до н.э.)».

Научная деятельность

Научные интересы и мировоззрение 
Один из исследователей отмечает, что «Андрей Александрийский интересовался проблемами физиологии, в частности, природой и местонахождением центра управления произвольными функциями. По его мнению, не существовало высшей силы, направляющей способность человека к жизни и разуму, которая отождествлялась бы с понятием „душа“». Такие понятия, как «разум», «чувства», «душа», для античного учёного были равнозначны.

Научные труды 
Андрей считается автором нескольких научных работ:
 «Шкатулка» (объёмное сочинение «о лекарствах и косметических средствах»)
 «О генеалогии врачей» и «О ложных верованиях» (обе посвящены  истории медицины)
 «О ядовитых животных». 
Кроме того, он является автором работы, посвящённой практике акушерства.

Примечания

Библиография 
 

История медицины
Медики Древней Греции
Медицина Древнего мира
Учёные III века до н. э.